Генріх Зонне (1917—2011) — німецький офіцер, гауптштурмфюрер резерву військ СС, оберстлейтенант бундесверу.
 Зонне Ісай Соломонович (1898—1953) — радянський театральний актор і режисер. Лавреат Сталінської премії.
 Йорген Зонне (1801—1890) — - данський художник-баталіст.
 Карл Олаф Зонне (1882—1948) — данський науковець, паразитолог та бактеріолог, відомий виявленням одного з видів роду шигел, який названий на його честь Shigella sonnei.